Faba är ett släkte av kräftdjur. Faba ingår i familjen Cryptoniscidae.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Faba